Chuck (àlbum), àlbum de música de la banda canadenca Sum 41 de 2004
 Chuck (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca de 2007
 Chuck (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 2016

Vegeu també 
 Chuk, instrument musical coreà.